„Lotus“ е седмият студиен албум на американската поп-певица Кристина Агилера, издаден на 9 ноември в Австрия, Германия, Швейцария и Тайван, 12 ноември във Великобритания и 13 ноември в САЩ. В различните държави албума бива издаден в периода 14 и 21 ноември.

Албумът включва синглите Your Body и Just a Fool. Албумът е продуциран от Alex da Kid, Chris Braide, Busbee, Mike Del Rio, Jayson DeZuzio, Dem Jointz, Jason Gilbert, Jamie Hartman, Aeon Step Manahan, Max Martin, Steve Robson, Lucas Secon, Shellback, Supa Dups и Tracklacers.

Списък на песните

Оригинален траклист 
 „Lotus Intro“ – 3:18
 „Army of Me“ – 3:27
 „Red Hot Kinda Love“ – 3:06
 „Make the World Move“ (със Cee Lo Green) – 3:00
 „Your Body“ – 4:00
 „Let There Be Love“ – 3:22
 „Sing for Me“ – 4:01
 „Blank Page“ – 4:05
 „Cease Fire“ – 4:08
 „Around the World“ – 3:25
 „Circles“ – 3:26
 „Best of Me“ – 4:08
 „Just a Fool“ (с Blake Shelton) – 4:14

Делукс издание 
 „Light Up the Sky“ – 3:31
 „Empty Words“ – 3:47
 „Shut Up“ – 2:53
 „Your Body“ (Martin Garrix Remix) – 5:12

Японско издание iTunes Store 
 „Your Body“ (Ken Loi Remix) – 5:24

Класации

Седмични класации

Year-end charts

Продажби и сертификати 

Албуми на Кристина Агилера
Музикални албуми от 2012 година